

Усатове — село, Одеська область, Одеський район
 Усатове — селище, Одеська область, Одеський район
 Усатове — залізнична станція поблизу селища Усатове
 Усатове — могильник, археологічна пам'ятка поблизу села Усатове, дала назву Усатівській культурі

Усатове — село, Саратовська область, Краснокутський район